Nelson är ett efternamn som förekommer främst inom den engelskspråkiga världen, men som också finns i Sverige. Det kan då även stavas Nelsson. Offentlig statistik tillgänglig i september 2018 uppger följande antal personer som bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Nelson 1 426
 Nelsson  128
Totalt blir detta 1554 personer.

Som förnamn (mellannamn) bars namnet Nelson av 4 kvinnor och 852 män bosatta i Sverige. Av dessa bade   517 män namnet som tilltalsnamn (första förnamn).

Personer med efternamnet Nelson

A
 Adam Nelson (född 1975), amerikansk kulstötare
 Alvar Nelson (1919–2018), svensk jurist, professor
 Ansgar Nelson (1906–1990), dansk-svensk romersk-katolsk biskop
 Arthur E. Nelson (1892–1955), amerikansk senator för Minnesota, republikan
 Aven Nelson
 Axel Nelson (1880–1962), svensk biblioteksman

B
 Baby Face Nelson (1908–1934), amerikansk gangster
 Barry Nelson (1917–2007), amerikansk skådespelare
 Ben Nelson (född 1941), amerikansk senator och guvernör för Nebraska, demokrat
 Bertil Nelsson (född 1927), svensk militär och militärhistoriker
 Bill Nelson (född 1942), amerikansk senator för Florida, demokrat
 Bill Nelson (musiker) (född 1948), engelsk gitarrist, låtskrivare, målare och experimentell musiker
 Birgitta Nelson Clauss (född 1943), svensk textilkonstnär, tecknare och illustratör
 Brett Nelson (född 1969), amerikansk musiker
 Brock Nelson (född 1991), amerikansk ishockeyspelare
 Byron Nelson (1912–2006), amerikansk golfspelare

C
 Carl Nelson (1899–1985), svensk filmproducent
 Carl Gustaf Nelson
 Casey Nelson (född 1992), amerikansk ishockeyspelare
 Cecilia Nelson (född 1963), svensk kulturjournalist, författare och konstnär
 Charles P. Nelson (1907–1962), amerikansk kongressrepresentant för Maine, republikan
 Cindy Nelson (född 1955), amerikansk alpin skidökare
 Craig T. Nelson (född 1944), amerikansk skådespelare

D
 Daniel Nelson
 Diane Nelson (född 1958), kanadensisk curlingspelare
 Doris Nelson (1886–1934), svensk skådespelare

E
 Elisabeth Nelson-Linnet  (1922–2004), svensk konstnär
 Emma Nelson (död 1873), svensk tecknare och målare
 Eric Nelson (1888–1970), svensk-amerikansk militärflygare

F
 Foggy Nelson
 Francis Nelson (1910–1973), amerikansk ishockeyspelare
 Frans Nelson (1875–1925), svensk arkitekt och konstnär

G
 Gaylord Nelson (1916–2005), amerikansk guvernör och senator för Wisconsin, demokrat
 George Nelson (född 1950), amerikansk astronaut
 Gunnar Nelson (född 1988), isländsk kampsportare
 Gunvor Nelson (född 1931), svensk konstnär och experimentfilmare
 Gösta Nelson (1890–1958), svensk präst och kyrkohistoriker

H
 Helge Nelson (1882–1966), svensk geograf
 Horatio Nelson (Lord Nelson) (1758–1805), brittisk sjömilitär

J
 John Nelson (1791–1860), amerikansk jurist och politiker, justitieminister
 John Nelson (simmare) (född 1948), amerikansk simmare
 John Nelson (specialeffekttekniker) (född 1953), amerikansk specialeffekttekniker
 John Allen Nelson (född 1959), amerikansk skådespelare
 Judd Nelson (född 1959), amerikansk skådespelare
 Jesy Nelson (född 1991), brittisk artist och 1/4 av Little Mix

K
 Karin Nelson (född 1960), svensk professor i orgel och orgelinterpretation
 Karl Nelson (1868–1952), svensk-amerikansk fotograf och dekorationsmålare
 Knute Nelson (1843–1923), norsk-amerikansk guvernör, kongressrepresentant och senator för Minnesota, republikan

L
 Larry Nelson (född 1947), amerikansk golfspelare
 Lars Nelson (född 1985), svensk längdskidåkare
 Lauren Nelson (född 1986), amerikansk skönhetsdrottning
 Leif Nelson (1936–2020), svensk konstnär
 Leonard Nelson (1882–1927), tysk filosof
 Lianne Nelson (född 1972), amerikansk roddare

M
 Maggie Nelson
 Margaret Nelson (1901–1955), svensk-amerikansk konstnär
 Martin Nelson (född 1978), svensk racerförare
 Mikaela Tidermark Nelson (född 1986), svensk musikalartist och röstskådespelare
 Mimi Nelson (1918–1999), svensk skådespelare

N
 Nels Nelsson (1881–1962), svensk lantbrukare och politiker

O
 Olaf Frederick Nelson (1883–1944), samoansk affärsman och politiker med svensk far

P
 Philip Keith Nelson (1930–2006), engelsk-svensk författare, person- och lokalhistoriker
 Putte Nelsson (född 1971), svensk pianist, låtskrivare, körledare och kapellmästare

R
 Reiss Nelson
 Ricky Nelson (född 1940), amerikansk rockmusiker och skådespelare
 Roger Nelson (1759–1815), amerikansk politiker, demokrat-republikan, kongressrepresentant för Maryland
 Roland Nelsson (född 1937), svensk pastor, missionär och författare
 Roy Nelson (född 1976), amerikansk kampsportare

S
 Sandy Nelson (1938–2022), amerikansk trumslagare
 Stig Nelson (1918–1987), svensk teaterdekoratör och konstnär

T
 Thomas Nelson
 Thomas Nelson, Jr. (1738–1789), amerikansk politiker och guvernör för Virginia
 Tim Blake Nelson (född 1964), amerikansk regissör, skådespelare och sångare
 Tracy Nelson (född 1963), amerikansk skådespelare och författare
 Truman J. Nelson (1911–1987), amerikansk författare och medborgarrättsaktivist

V
 Valfrid Nelson (1849–1930), svensk konstnär

W
 Willie Nelson (född 1933), amerikansk countrysångare

Källor

Se även 
 Nelson (auktor)

Externa länkar 
 

Svenska efternamn
Engelska efternamn
Sonnamn